Праздничные фильмы ужасов или праздничный ужас — это поджанр фильмов ужасов, события которых разворачиваются во время праздников. Обычно в этих фильмах используют общие темы, изображения и мотивы из праздников, в течение которых и разворачиваются события.

Список фильмов

1900-е

1910-е

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
 Списки фильмов ужасов

Примечания 

Кинематограф ужасов
Списки фильмов по тематике